

Arte 
 Foresta di Barbizon – dipinto a olio su tavola di Georges-Pierre Seurat
 Scuola di Barbizon – corrente paesaggista del realismo collegata alla località di Barbizon in Francia
 Sentiero nella foresta, Barbizon – dipinto a olio su tavola di Georges-Pierre Seurat

Geografia 
 Barbizon – comune francese nella regione dell'Île-de-France

Altro 
 Barbizon 63 – hotel per donne di New York